Адила̀ Седрая̀ (), по-известна като Индила̀ (), е френска певица и авторка на песни.

Добива популярност със сингъла „Dernière danse“, който излиза на 4 декември 2013 г. и достига до номер 2 във Франция. Издава дебютния си албум „Mini World“ на 24 февруари 2014 г. под лейбъла Кепитъл Мюзик Франс. Той става три пъти платинен във Франция и златен в Белгия с над 260 000 продадени копия, продадени до юли 2014 г. През март същата година обявява, че работи по втори албум.

Родена е в Париж и е от индийско, алжирско, камбоджанско и египетско потекло.

Омъжена е за Паскал Койо, музикален продуцент и автор на песни, известен като DJ Скалп или Скалпович.

Известна е със своя специфичен силен глас.

Дискография

Албуми

Сингли

Източници

Външни препратки 
 Канал в YouTube

Френски певици
Поп певци
Фолк певци
Родени в Париж
Французи от алжирски произход